Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 1999 — четвёртый чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Прошел с 1 по 4 апреля 1999 года в Гонконге.

Таблица медалей

Мужчины

50 м в/с

100 м в/с

200 м в/с

400 м в/с

1500 м в/с

50 м спина

100 м спина

200 м спина

50 м брасс

100 м брасс

200 м брасс

50 м баттерфляй

100 м баттерфляй

200 м баттерфляй

100 м комплекс

200 м комплекс

400 м комплекс

Эстафета 4х100 м в/с

Эстафета 4х200 м в/с

Эстафета 4х100 м комбинированная

Женщины

50 м в/с

100 м в/с

200 м в/с

400 м в/с

800 м в/с

50 м спина

100 м спина

200 м спина

50 м брасс

100 м брасс

200 м брасс

50 м баттерфляй

100 м баттерфляй

200 м баттерфляй

100 м комплекс

200 м комплекс

400 м комплекс

Эстафета 4х100 м в/с

Эстафета 4х200 м в/с

Эстафета 4х100 м комбинированная

Сокращения 
 WR — рекорд мира
 CR — рекорд чемпионатов мира
 ЕR — рекорд Европы

1999